Краснооктя́брьская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 

 Краснооктябрьская улица — улица в Астрахани
 Краснооктябрьская улица — улица в Бийске Алтайского края
 Краснооктябрьская улица — улица в Казани
 Краснооктябрьская улица — улица в Калининграде
 Краснооктябрьская улица — улица в Королёве Московской области
 В Майкопе:
 Краснооктябрьская улица
 Краснооктябрьская улица (Станица Ханская)
 Краснооктябрьская улица — улица в Новошахтинске Ростовской области
 В Сочи Краснодарского края:
 Краснооктябрьская улица (село Верхнеармянское Лоо)
 Краснооктябрьская улица (село Сергей-Поле)
 Краснооктябрьская улица — улица в селе Стрелецком Белгородского района Белгородской области
 Краснооктябрьская улица — улица в Челябинске
 Краснооктябрьская улица — улица в посёлке Южном Кореновского района Краснодарского края

Украина 

 Краснооктябрьская улица — улица в Алчевске Луганской области
 Краснооктябрьская улица — улица в Донецке
 Краснооктябрьская улица — прежнее название Конторской улицы в Харькове

См. также 
 Краснооктябрьский мост
 Краснооктябрьский переулок
 Краснооктябрьский проезд — проезд в Харькове
 Октябрьская улица
 Улица Красного Октября
 Улица Красный Октябрь